Dobre Miasto (plaats), plaats in Polen
 Dobre Miasto (gemeente), gemeente in Polen